KDV ist eine Abkürzung von:
 Flughafen Kadavu, IATA-Code des Flughafens auf den Fidschi-Inseln
 Kriegsdienstverweigerung
 Katholischer Deutscher Verband farbentragender Studentenkorporationen
 Katalytische drucklose Verölung
 Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967
 Karpatendeutscher Verein
 Korteweg-de-Vries-Gleichung, eine Gleichung für Flachwasserwellen
 Kring van Draaiorgelvrienden (Kreis der Drehorgelfreunde)
 Kundenverwaltung
 Kapelle der Versöhnung, eine von Rainald Grebe gegründete Kabarettband

KDV